Симпкинс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Симпкинс, Аджина — американская гимнастка, победитель Панамериканского кубка в женском командном первенстве (1989) и турнира U.S. Classic (1990).
 Симпкинс, Дики (род. 1972) — американский профессиональный баскетболист.
  (род. 1990) — новозеландская регбистка, победитель Кубка мира в сборной Новой Зеландии по регби-7 (2008).
  (род. 1964) — австралийский политик, член Палаты представителей (2007—2016).
  (род. 1983) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Грин-Бей Пэкерс».
  — британский химик-органик, лауреат Премии Тилдена Королевского химического общества (2007).
 Симпкинс, Нгариму — новозеландский регбист.
  (род. 1988) — австралийский игрок в регбилиг в составе клубов Национальной регбийной лиги «Пенрит Пантерз» и «Голд-Кост Тайтанс».
 Симпкинс, Райан (род. 1998) — американская актриса.
  (род. 1960) — австралийский игрок в регбилиг в составе клуба Лиги Нового Южного Уэльса «Саут Сидней», «Истерн Сабербс» и «Голд-Кост Чарджерс».
  (род. 1958) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Цинциннати Бенгалс».
 Симпкинс, Тай (род. 2001) — американский актёр.
  (род. 1963) — американский легкоатлет, чемпион США в тройном прыжке (1986, 1992).
  (род. 1990) — британская футболистка, игрок Женской суперлиги Футбольной ассоциации в составе клуба «Брайтон энд Хоув Альбион».
  (1932—1999) — американский джазовый кларнетист и пианист.

См. также